Fra Diavolo peut désigner :

Anthroponyme 
 Fra Diavolo est le surnom de Michele Pezza ( à Itri –  à Naples), l'un des chefs insurgés napolitains contre l'armée de Napoléon.

Art 

 Fra Diavolo ou l’Hôtellerie de Terracine est un opéra-comique en trois actes de Daniel-François-Esprit Auber, sur un livret d'Eugène Scribe, créé le  à l'Opéra-Comique ;
 Fra Diavolo, film français de 1910 ;
 Fra Diavolo, film d'Alice Guy sorti en 1912 ;
 Fra Diavolo, film de Mario Bonnard sorti en 1931 ;
 Fra Diavolo (The Devil's Brother), film américain de Hal Roach et Charley Rogers avec Laurel et Hardy, sorti en 1933 ;
 Fra' Diavolo, film italien de Luigi Zampa sorti en 1942.

Divers 
 Fra Diavolo (1938 - 1959), étalon pur-sang.

Voir aussi